Sawang Daen Din (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sakon Nakhon, Thailanda, cu o populație de 146.897 de locuitori și o suprafață de 970,0 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 16 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 179 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Charoen Sin district.

Amphoe în provincia Sakon Nakhon